Příjmení Swanson nosí více různých osobností:

 Gloria Swansonová (1899–1983) – americká filmová herečka
 Howard Swanson (1907–1978) – americký hudební skladatel
 Charles Edward Swanson (1879–1970) – americký politik
 Joshua Swanson (* 1978) – americký herec
 Kristy Swanson (* 1969)  – americká herečka
 Peter Swanson (* 1968)  – americký spisovatel
 Steve Swanson – americký kytarista
 Steven Swanson (* 1960) – americký astronaut